

Miejscowości w Polsce
 Raczyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Raczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin

Miejscowości na Ukrainie
 Raczyn – wieś w rejonie horochowskim
 Raczyn  – wieś w rejonie dubieńskim